Токума () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Входит в состав Борулахского наслега.

География 
Село находится за Северным полярным кругом, на расстоянии 99 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай и в 25 километрах от центра наслега — села Томтор.
Уличная сеть
Аргаа ул. и Кангаласская ул.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) −38 −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Борулахский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 99 % из 167 чел.

Инфраструктура 
Клуб, «Токуминская начальная общеобразовательная школа», учреждения здравоохранения и торговли.

Дизельная электростанция Верхоянских электрических сетей АО «Сахаэнерго».

Оленеводство, рыболовство.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса